Чемпіонат Європи з футболу серед юнаків віком до 18 років 1970 року — пройшов у Шотландії з 16 по 25 травня. Переможцем стала збірна НДР, яка у фіналі перемогла збірну Нідерландів за жеребом (додатковий час завершився внічию 1:1).

Кваліфікація

Група 1

Група 2 

|}

Група 3

Група 4

Група 5

Група 6 

|}

Учасники 
 
 
  (К)
 
  (К)
  (К)
 
 
 
 
  (К)
  (господарі)
 
 
  (К)
  (К)

Груповий етап

Група А

Група В

Група С

Група D

Плей-оф

Півфінали

Матч за 3-є місце

Фінал

Посилання 
 Результати на rsssf.com  

Юнацький чемпіонат Європи з футболу (U-19)
1970 у футболі